Jack Reynolds (1881-1962)
Jack Reynolds (1869-1917)